Pools voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Pools voetbalelftal onder 19 (vrouwen)